Stati Uniti d'America
Hunnewell – città della Contea di Sumner, Kansas
Hunnewell – città della Contea di Shelby, Missouri